Les Cots (Biosca), masia de Biosca, a la Segarra
 Les Cots (Odèn), masia d'Odèn, al Solsonès
 Les Cots (Pinell de Solsonès), masia de Pinell de Solsonès
 Les Cots (Sant Joan de Montdarn), masia de Viver i Serrateix, al Berguedà
 Les Cots (Serrateix), masia de Viver i Serrateix, al Berguedà